Az alábbi településeken közlekednek vagy közlekedtek 9-es, továbbá 9A, 9B jelzésű villamosok:

Magyarország 

 9-es villamos (Budapest)megszűnt
 9A villamos (Budapest)megszűnt
 9B villamos (Budapest)megszűnt

Ausztria 

 9-es villamos (Bécs)

Csehország

 9-es villamos (Prága)

Lengyelország 

 9-es villamos (Szczecin)